Минулорічні чемпіони П'єр-Юг Ербер та Ніколя Маю програли в півфіналі парі Джеймі Маррей/Бруно Соарес.

Маррі з Соаресом виграли титул, здолавши у фіналі пару Пабло Карреньйо Буста/Гільєрмо Гарсія-Лопес, 6–2, 6–3.

Сіяні пари

Draw

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання на джерела

Зовнішні посилання
 Men's Doubles Main Draw

Відкритий чемпіонат США з тенісу
Тур WTA 2016
2016 у тенісі